Werre ist der Name eines Fließgewässers:
 Werre, linker Zufluss der Weser nach Rehme (Bad Oeynhausen), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Werre steht mundartlich in Süddeutschland, in Österreich oder in der Schweiz für:
 Werre, für Augenentzündung Hordeolum (Gerstenkorn); unter anderem auch Werle, Wern
 Werre, für Europäische Maulwurfsgrille

Siehe auch:
 Wehre
 Were
 Werr
 Werra